De 33ste editie van de Europacup I voor vrouwen werd gehouden van 2 juni tot en met 5 juni 2006 in Berlijn.
De hockey dames van Hockeyclub 's-Hertogenbosch wonnen de finale met 4-0 van het Engelse Canterbury LHC.

Poule-indeling

Eindstand Groep A

Eindstand Groep B

Poulewedstrijden

Vrijdag 2 juni 2006 
10.00 B Atasport - Rhythm Grodno (1-0) 2-1
12.00 B Canterbury LHC - Bonagrass Grove (1-1) 2-1
14.00 A HC 's-Hertogenbosch - Pegasus LHC (2-0) 6-0
16.00 A Berliner HC - CD Terrassa (1-1) 2-1

Zaterdag 3 juni 2006 
10.00 B Atasport - Bonagrass Grove (1-0) 2-0
12.00 B Canterbury LHC - Rhythm Grodno (1-0) 3-0
14.00 A Berliner HC - Pegasus LHC (1-0) 1-0
16.00 A HC 's-Hertogenbosch - CD Terrassa (2-1) 5-1

Zondag 4 juni 2006 
10.00 B Bonagrass Grove - Rhythm Grodno (1-1) 1-1
12.00 B Atasport - Canterbury LHC (0-1) 0-3
14.00 A CD Terrassa - Pegasus LHC (2-1) 3-3
16.00 A HC 's-Hertogenbosch - Berliner HC (3-0) 3-1

Finales

Maandag 5 juni 2006 
08.00 4e A - 3e B Pegasus LHC - Bonagrass Grove (0-0) 2-2 4-5 (na strafballen)
10.15 3e A - 4e B CD Terrassa - Rhythm Grodno (1-2) 2-2 5-6 (na strafballen)
12.30 2e A - 2e B Berliner HC - Atasport (2-2) 3-3 6-4 (na strafballen)
15.00 1e A - 1e B HC 's-Hertogenbosch - Canterbury LHC 4-0 (2-0)

Einduitslag 
1.  HC 's-Hertogenbosch 
2.  Canterbury LHC 
3.  Berliner HC 
4.  Atasport 
5.  Bonagrass Grove 
5.  Rhythm Grodno 
7.  CD Terrassa 
7.  Pegasus LHC

Kampioen

1
Hockey in 2006
Hockey in Duitsland
Sportevenement in Berlijn
Hockey